Chojnacka ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Chojnacka (1939–2017), polnische Cembalistin 
 Magdalena Chojnacka, bekannt als Magda, polnische DJ

 Maria Piątkowska (geschiedene Chojnacka; * 1931), polnische  Hürdenläuferin, Weitspringerin, Fünfkämpferin und Sprinterin